Dodge County Courthouse ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Dodge County Courthouse (Georgia), NRHP-Nr. 80001012
 Dodge County Courthouse (Nebraska), NRHP-Nr. 89002208
 Dodge County Courthouse (Wisconsin), NRHP-Nr. 82000661